Андре́ Майкл Лобла́к (; ), более известный как 808Melo — британский музыкальный продюсер и композитор.

808Melo является ярким представителем британского и бруклинского дрилла. Наиболее известен совместными работами с американским рэпером Pop Smoke.

Ранние годы 
Андре Лоблак увлёкся продюсированием в 2016 году, когда он купил ноутбук и копию FL Studio. Первую популярность получил в Великобритании после написания песен для Headie One, 410, K-Trap и CB и OFB. В начале 2018 года он был признан одним из лучших продюсеров британского дрилла за создание инструментала Headie One и RV «Know Better».

Карьера 
В начале 2019 года через YouTube с 808Melo связался Pop Smoke, чтобы выкупить права на использования бита, который в будущем будет использован в песне «Welcome to the Party». Песня вышла 23 апреля 2019 года, 15 и 16 августа того же года вышли официальные ремиксы с участием Ники Минаж и Скепты. 26 июля  на лейблах Victor Victor и Republic Records вышел дебютный микстейп Pop Smoke под названием Meet the Woo, спродюсированный Лоблаком.

7 февраля 2020 года у Поп Смоука вышел второй микстейп, в большей степени спродюсированный 808 Melo. Так же он спродюсировал 4 из 18 песен с посмертного альбома Поп Смоука под названием Shoot for the Stars, Aim for the Moon, работу над которым курировал 50 Cent. В мае 2020 года Лоблак был удостоен платиновой сертификации как продюсер сингла «Dior».

16 июля 2021 года вышел второй посмертный альбом Pop Smoke Faith. В него вошли две песни, спродюсированные Лоблаком. Альбом получил неоднозначные отзывы публики. В Exclaim! плохо отозвались о продюсировании песен, назвав их структуру «ленивой». 808Melo в своём Твиттере, обращаясь к поклонникам, просил «не жаловаться [ему] на альбом», потому что он не принимал на нём участия.

За свою карьеру он спродюсировал Lil Tjay, Fivio Foreign, Freeze Corleone, Smoove’L, Blizz Vito, 22Gz и Sheff G.

Дискография

Примечания 

Композиторы по алфавиту
Музыкальные продюсеры США в стиле хип-хоп
Продюсеры XXI века
Дрилл-музыканты